Het ATP-toernooi van Eastbourne 2011 werd van 12 tot en met 18 juni gespeeld in de Engelse kustplaats Eastbourne. De wedstrijden werden gespeeld op het gras van de Devonshire Park Lawn Tennis Club.

De winnaar in het enkelspel was Andreas Seppi. In het dubbelspel werd de titel gewonnen door het Israëlische duo Jonathan Erlich en Andy Ram.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Eastbourne
ATP-toernooi van Eastbourne